NMT kan avse: 

 NMT – ett kemiskt ämne, se N-metyltryptamin
 NMT - den neuromuskulära transmissionen, se muskelrelaxantia
 NMT – en nätverksansluten mediaspelare, se Networked Media Tank
 NMT – en trådlös mobiltelefoniteknik, se Nordisk mobiltelefoni